Джузеппе Савольди (; родился 21 января 1947 года в Горлаго, Бергамо) — итальянский футболист. Играл на позиции нападающего за «Аталанту», «Болонью» и «Наполи», а также за сборную Италии.

Биография 
Савольди дебютировал в Серии А в 1965 году в составе «Аталанты». С 1968 по 1975 год он играл за «Болонью», всего провёл 201 матч, забив 85 голов. В 1975 году был подписан «Наполи» за рекордную цену — два миллиарда лир (£ 1,2 млн).

После «Наполи» он снова вернулся в «Болонью». В 1980 году Савольди был вовлечён в скандал и в итоге был дисквалифицирован на 3,5 года. Отбыв два года дисквалификации, вернулся в футбол в сезоне 1982/83, который стал последним в его карьере, он провёл его с «Аталантой».

За свою карьеру в Серии А он сыграл 405 матчей и забил 168 голов. Несмотря на эти впечатляющие достижения, в сборной его дела шли не столь безупречно: всего четыре игры и один гол.

Савольди проработал три года как тренер. Начал свою карьеру в 1988 году с «Тельгате», который покинул в следующем сезоне, за год до расформирования клуба. Позже до 1991 года тренировал «Каррарезе».

Его младший брат Джанлуиджи Савольди и сын Джанлука Савольди также были профессиональными футболистами.

Примечания

Ссылки 
 
 Adnkronos Savoldi

Литература 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Наполи»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Каррарезе»